Сезон 1995/1996 стал для Лацио 14-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. После прошлогоднего успеха команды в чемпионате, руководство доверилось главному тренеру Зденеку Земану. Ему был приобретен ряд футболистов для усиления состава. Однако улучшения игры не последовало, хотя она и оставалась стабильной. Итог - бронза чемпионата и отставание от серебряного призера - Ювентуса на 6 очков и от лидера - Милана на 14 очков.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не осуществлялись

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не осуществлялись

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио